Herrero ist ein spanischer Familienname mit der Bedeutung „Schmied“ und der Name folgender Personen:

 André Herrero (* 1936), französischer Rugby-Union-Spieler

 Ángela Lobato Herrero (* 1992), spanische Beachvolleyballspielerin
 Bernard Herrero (* 1957), französischer Rugby-Union-Spieler
 Carlos Manzanares y Herrero (1915–1999), spanischer Diplomat
 Carlos Ruiz Herrero (* 1948), spanischer Fußballspieler
 Chus Herrero (* 1984), spanischer Fußballspieler
 David Herrero (* 1979), spanischer Radrennfahrer

 Horacio Herrero (* 1920), argentinischer Fußballspieler
 Jesús María Herrero Gómez (* 1984), spanischer Fußballspieler, siehe Chus Herrero
 Jorge Herrero Martín (* 1936), spanischer Kameramann
 José Manuel Herrero (1950–2014), spanischer Fußballspieler
 Luis Herrero (* 1955), spanischer Journalist und Politiker (Partido Popular), 2003 bis 2009 Europaabgeordneter 
 Manuel Herrero Fernández (* 1947), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Palencia
 Martí Rafel Herrero (* 1964), spanischer Freestyle-Skier
 Norberto Herrero (* ?), argentinischer Tennisspieler
 Pablo Jarillo-Herrero (* 1976), spanisch-US-amerikanischer Physiker
 Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1822–1903), römisch-katholischer spanischer Geistlicher, Erzbischof von Valencia und Kardinal
 Selina Herrero (* 1993), deutsche Popsängerin
 Sheila Herrero (* 1976), spanische Speedskaterin
 Subas Herrero († 2013), philippinischer Komiker, Schauspieler und Sänger
 Yayo Herrero (* 1965), spanische Forscherin und Ökofeministin

Siehe auch:
 Herero (Begriffsklärung)
 Herreros